Termin -{AG2S}- ima više značenja.

 -{AGTR1}-, angiotenzinski II receptor, tip 1.
 Srebro sulfid, -{Ag2S}-